Desa Wangkal kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wangkal (administrativ by i Indonesien, lat -7,84, long 113,44), Jawa Timur, 
 Desa Wangkal (administrativ by i Indonesien, lat -7,53, long 112,66), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar